Кочетов, Иван:

 Кочетов, Иван Васильевич (1900—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Кочетов, Иван Данилович (1917—1943) — советский лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Кочетов, Иван Степанович (1942—2000) — член-корреспондент РАСХН.